Gilgenreiner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gilgenreiner (* 1948), deutscher Motorrad-Bahnrennfahrer
 Josef Gilgenreiner, Kontrabassist
 Thomas Gilgenreiner (* 1975), österreichischer Fußballspieler